Cleyn ist der Familienname folgender Personen:

 Bert De Cleyn (1917–1990), belgischer Fußballspieler auf der Position eines Stürmers
 Franz Cleyn (1582–1658), deutscher Maler, Zeichner, Radierer und Tapisserie-Künstler

Siehe auch:
 Clein